

Toponymie

 Sosnowice, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Sosnowice, village de la voïvodie de Mazovie
dans la voïvodie de Poméranie Occidentale
 Sosnowice, village de la powiat de Goleniów
 Sosnowice, village de la powiat de Kamień